Tronjano ima više značenja:
 Tronjano (Pavija)
 Tronjano (Peruđa)